Protomyzostomum sagamiense är en ringmaskart som beskrevs av Okada 1922. Protomyzostomum sagamiense ingår i släktet Protomyzostomum, ordningen Myzostomida, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
sagamiense